Das Dubai Duty Free Classic 1991 war ein Snooker-Turnier der Saison 1991/92, das vom 5. bis 11. Oktober ausgetragen wurde. Zum dritten Mal fand das Ranglistenturnier im Al Nasr Sports Club in Dubai statt.

Stephen Hendry, der die ersten beiden Ausgaben gewonnen hatte, verlor überraschend sein Auftaktspiel. John Parrott und Tony Knowles bestritten diesmal das Endspiel. Parrott gewann die Partie mit 9:3 und holte sich damit seinen ersten Titel als amtierender Weltmeister.

Hauptturnier 
Die Top 32 der Weltrangliste waren für das Hauptturnier gesetzt. Die Spieler ab Platz 33 spielten zwei Qualifikationsrunden, daraus gingen weitere 32 Spieler hervor, die dann den Top 32 zugelost wurden. Der im Vorjahr eingeführte Turniermodus blieb in diesem Jahr unverändert.

Finale

Quellen 

1991
Snookerveranstaltung 1991
Billardturnier in Dubai